

Localidades
Melbourne (Flórida)
Melbourne (Arkansas)
Melbourne (Kentucky)
Melbourne (Iowa)
West Melbourne
Melbourne Beach
Melbourne Village

Outros
Melbourne Victory Football Club

Melbourne